Mincer ist der Familienname von:
 Jacob Mincer (1922–2006), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler

Sonstiges:
 Mincer-Gletscher, Gletscher auf der Thurston-Insel, Antarktis